Вільсья́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний захід від Діжона, 30 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 172 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 412,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільсьян на сайті французького Національного інституту географії
 Вільсьян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільсьян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільсьян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільсьян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна